La sodicgedrite è un minerale, un anfibolo appartenente al sottogruppo degli anfiboli di magnesio-ferro-manganese in base alla revisione della nomenclatura degli anfiboli del 2012, precedentemente era classificato come appartenente al gruppo degli anfiboli Mg-Fe-Mn-Li.

Questo nome non è coerente con la nomenclatura ufficiale adottata nel 2012 pertanto nello stesso ambito è stato deciso di adottare un nuovo nome.

Morfologia

Origine e giacitura 
La sodicgedrite è stata trovata in una roccia metamorfica di alto grado ricca di sillimanite associata a gedrite, quarzo, kyanite, staurolite, biotite, granato e ilmenite.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Anfibolo